Оксана Васильевна Яковишин (; ) — украинская футболистка, нападающий.

Выступала за ДЮСШ № 3. Оксана Яковишин дебютировала в чемпионате Украины в составе «Нефтехимика» в 15 лет. В следующем году она стала самым молодым участником финального чемпионата Европы в составе сборной Украины. В 2013 году вернулась в «Нефтехимик».

Достижения 
 Чемпион Украины: 2009, 2010
 Обладатель Кубка Украины: 2009, 2010

Примечания

Ссылки 
 Оксана Яковишин: «Очень соскучилась по футболу»
 
 
 
 
 

Футболистки Украины
Игроки женской сборной Украины по футболу
Игроки ЖФК «Нефтехимик»
Игроки ЖФК «Легенда»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Мордовочка»
Игроки ЖФК «Зоркий»